Ива́н Журавлёв:
 Журавлёв, Иван Анисимович (1914—1997) — советский работник прокуратуры.
 Журавлёв, Иван Петрович (1905—1989) — генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 Журавлёв, Иван Фёдорович (1775—1842) — тайный советник, сенатор.
 Журавлёв, Иван Филиппович (1881—1919) — русский рабочий, революционер, участник Гражданской войны в России.